Farley ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Farley (* 1980), englischer Fußballspieler
 Caleb Farley (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Chris Farley (1964–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Christopher John Farley, US-amerikanischer Journalist
 Donald Farley (1970–2016), kanadischer Skilangläufer
 E. Wilder Farley (1817–1880), US-amerikanischer Politiker
 Ed Farley († 2014), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Francis Farley (Francis James McDonald Farley) (* 1920/1921–2018), britischer Physiker
 James Farley (1888–1976), US-amerikanischer Politiker
 James Indus Farley (1871–1948), US-amerikanischer Politiker
 James T. Farley (1829–1886), US-amerikanischer Politiker
 Jim Farley (* 1962), US-amerikanischer Manager

 Joseph F. Farley (1889–1974), US-amerikanischer Kommandant der Küstenwache
 Kenneth A. Farley (* 1964), US-amerikanischer Geochemiker
 Kevin P. Farley (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Margaret A. Farley, US-amerikanische Theologin und Autorin
 Marianne Farley, kanadische Schauspielerin

 Michael F. Farley (1863–1921), US-amerikanischer Politiker
 Morgan Farley (1898–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Farley (* 1965), britischer Dichter
 Ralph Milne Farley, Pseudonym des US-amerikanischen Schriftstellers und Politikers Roger Sherman Hoar (1887–1963)
 Richard Farley (* 1948), US-amerikanischer Amokläufer
 Rob Farley (* 1962), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Terri Farley (* 1950), US-amerikanische Autorin
 Walter Farley (1915–1989), US-amerikanischer Autor

Orte in England:
 Farley (Derbyshire) 
 Farley (Shropshire)  
 Farley (North Somerset)  
 Farley (Staffordshire) 
 Farley (Wiltshire)
 Farley Green, Surrey
 Farley Hill (Berkshire)
 Farley Hill (Bedfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Farley (Alabama)
 Farley (Iowa)
 Farley (Kalifornien)
 Farley (Kentucky)
 Farley (Massachusetts)
 Farley (Missouri)
 Farley (New Mexico)
 Farley (West Virginia)
 Farley Township (Minnesota)

Sonstiges:
 Farley (Kernkraftwerk), ein Kernkraftwerk in Alabama
 James Farley Post Office, ein Postamt in New York
 Farley-Archiv
 Farley-Massiv, Bergmassiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Farley, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika